Sweet Exorcist bezeichnet
 Sweet Exorcist (Album), Studioalbum von Curtis Mayfield aus dem Jahr 1974
 Sweet Exorcist (Band), britische Bleep-Techno-Band